Het seizoen 1989/90 was het vijfde seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Na achttien speeldagen werkten de vier best geklasseerde clubs, samen met de twee best geklasseerde clubs uit de Serie A2, een play-off af om te bepalen wie landskampioen zou worden. Titelverdediger SP Domagnano werd in de derde ronde van deze play-off uitgeschakeld. SP La Fiorita won de finale en pakte hierdoor zijn tweede landstitel.

Eindklassement

Play-off 
SS Montevito en SP Cosmos namen als twee best geklasseerde clubs uit de Serie A2 ook deel aan de play-off.

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1989/90